Libertad bajo palabra, el término puede hacer referencia a: 

 Libertad bajo palabra (1960), libro de Octavio Paz.
 Libertad bajo palabra (1961), película de Alfredo Bettaní.